From the Muddy Banks of the Wishkah () — концертный альбом американской гранж-группы Nirvana, выпущенный 1 октября 1996 года на лейбле DGC Records. Альбом включает концертные записи группы, сделанные между 1989 и 1994 годами. В противовес предыдущему альбому Nirvana (MTV Unplugged in New York) — записи акустического концерта, From the Muddy Banks of the Wishkah полностью состоит из «электрических» записей.

Альбом стартовал с первой позиции в чарте Billboard 200, и оставался в нём на протяжении 25 недель. К 2001 году только в США было продано более миллиона копий альбома, что сделало его шестым платиновым альбомом Nirvana.

Релиз 

From the Muddy Banks of the Wishkah это второй альбом Nirvana, который был выпущен после смерти вокалиста и гитариста Курта Кобейна в апреле 1994. В основном записи были составлены Кристом Новоселичем, который также написал примечания к альбому. Новоселич и барабанщик группы Nirvana Дэйв Грол изначально планировали выпустить концертный альбом в 1994 году, чтобы дополнить MTV Unplugged in New York в двойном CD-издании, первоначально названном Verse Chorus Verse, одноименной песни Нирваны, так и самой распространенной структурой песни в музыке группы, но эмоционально неспособны скомпилировать его так быстро вскоре после смерти Кобейна.

Название альбома относится к реке Уишка в Абердине, штат Вашингтон, где как утверждал Кобейн проводил ночи спя под мостом Young Street Bridge в подростковом возрасте (как упоминается в песне «Something in the Way», выпущенной в 1991 году в Nevermind). Эта информация была опровергнута Новоселичем который заявил: «Он никогда не жил под этим мостом. Он зависал там, но вы не смогли бы жить на этих грязных берегах, с прибывающим приливом вверх и вниз. Это был его собственный ревизионизм»

Никаких коммерческих синглов не было выпущено из альбома, но некоторые промоушен-синглы были в ротации радио в их числе «Aneurysm» (США и Великобритания), «Drain You» (США), «Lithium» (Нидерланды) и «Smells Like Teen Spirit» (Испания и Франция). В Австралии был выпущен ограниченным тиражом с дополнением синглов для песен «Aneurysm», «Heart-Shaped Box» и «Polly». В комплект издания альбома также включен Nevermind: It's an Interview, промозапись интервью впервые выпущенный в 1992 году.

Прием 

Критический прием альбома был в целом положительным. Он был оценен в 9 место Rolling Stone 1997 года, также 10 лучших альбомов 1996 года, и занял 14 место в Spin в лучшие альбомы 1996 года.

Лоррэйн Али из Rolling Stone описала альбом как «эмоциональную, висцеральную флип-сторону» MTV Unplugged in New York, и как «буйный и освобождающий», показывая группу «в их наиболее естественном состоянии, разбивая инструменты и вызывая необратимый тиннитус».Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic назвал альбом «попыткой захватить Нирвану на пике своих возможностей на сцене», «немного незапланированный», но «по-прежнему потрясающая запись», которая «находит группу в прекрасной форме». Американский музыкальный критик Роберт Кристгау писал: «Я играю Unplugged чтобы освежить свою память о духовности соотечественника. Я буду играть это, когда я захочу вспомнить кишки, ярость и рок-н-ролльную музыку». Кейт Камерон приветствовал «акцент на позитивных .. версиях «Polly» и «Breed» на концерте Lamefest в лондонской «Астории» в декабре 1989 года, [ночь] Нирвана открыла для Mudhoney и Tad в двухтысячном пустом театре, что они были группой, предназначенной для того чтобы перенаправить пристальный взгляд поп-мира на город под названием Сиэтл».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен

Концертные альбомы 1996 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы DGC Records
Концертные альбомы Nirvana
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний